Гаррий Артушевич Абаджян (, ) — украинский музыкант-фаготист, педагог. Заслуженный деятель искусств Украины (1993). Народный артист Украины (2010). Профессор. Кандидат искусствоведения (1982).

Биография 
В 1968 окончил Харьковский институт искусств. 

С 1969 года работал в оркестре Харьковского государственного академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко (1969—1975 — солист). 

Одновременно с 1979 — преподаватель по классу фагота в Харьковском институте искусств (ныне университете), в 1983-2017 — заведующий кафедрой оркестровых, духовых и ударных инструментов, в 2005-2021 — проректор по учебной работе.

Преподаватель Харьковской специализированной музыкальной школы-интерната (ныне —Харьковского государственного музыкального лицея).

С 1993 — основатель и художественный руководитель Молодёжного симфонического оркестра «Слобожанский».

В 2006 году стал лауреатом харьковской премии «Народное признание» в номинации «Музыка».

Избранные публикации 
 Новая методика преподавания на духовых инструментах. — К., 1981
 Новое в вибрато на фаготе. — Харьков, 1984

Ссылки 
 Абаджян Гарій Артушевич
 
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени
Народные артисты Украины
Фаготисты СССР
Фаготисты Украины
Музыкальные педагоги Украины
Выпускники Харьковского института искусств
Кандидаты искусствоведения
Преподаватели Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского